Villas hace referencia a varios artículos:

Villa 
 Plural de la palabra Villa;

Divisiones administrativas

en España 
 Las Tres Villas (C.P. 39193)
 Castillo Siete Villas (C.P. 39193)
 Villasbuenas (C.P. 37256). 
 Villasbuenas de Gata (C.P. 10858)
 Benalúa de las Villas (C.P. -----)
 Villas de la Ventosa (C.P. -----)

en Estados Unidos 
 Villas (Florida)

Historia 
 Hermandad de las Cuatro Villas 
 La Loma y las Villas
 Villas palladianas  Italia

Apellidos 
 Villas (apellido)

Personas 
 Hermanos Villas-Bôas, activistas brasileños.
 Thais Villas, periodista española.
 Violetta Villas, cantante polaca.

br:Villas